Пасту́х — скотник, животновод, человек, пасущий скот.

Описание 
Хороший пастух отлично знает не только время и место пастьбы, но и правила ухода за животными, умеет оказывать первую помощь при заболеваниях и отёках и тому подобное. У славян — главный персонаж в обрядах и верованиях, связанных с защитой, сохранностью скота, особенно во время летнего выпаса. Считается причастным к тайнам общения с животным и растительным миром, посредником между людьми и «тем светом». Пастух выполняет целый ряд обрядовых действий, обеспечивающих благополучие стада. В некоторых славянских регионах пастух пользуется особым почитанием: на Русском Севере его считают колдуном, имеющим связь с лешим и потусторонними силами; в Карпатах главный пастух (bača) выполняет функции местного знахаря, целителя, а кроме того — и колдуна, отбирающего молоко у овец из чужого стада.

В ряде скандинавских стран пастушки подзывают стада особым кличем кулнингом.

Этимология 

Согласно словарю Фасмера, русское и украинское чабан заимствовано из турецкого или крымскотатарского çoban «пастух», которое, в свою очередь, восходит к персидскому šubān «пастух». В табуне степная лошадь проводит всю свою жизнь, с момента рождения и вплоть до поступления под седло или в хомут, а киргизская — до самой смерти, так как по миновании хозяйственной нужды лошадь снова пускается в табун. Табун круглый год проводит в степи, создаёт свои законы и привычки в образе жизни, например, в отношении случки, защиты от буранов, волков и другое. В Казахских степях на табун лошадей в 100—200 голов назначается обыкновенно один пастух-табунщик, а на 600—800 гол. 3—4 пастуха, но если приходится отгонять лошадей на далекие расстояния от зимовья, то число пастухов увеличивается.

Принадлежности пастуха-чабана: герлыга — длинная палка с крючком в конце, для захвата овец за ноги, гайтан — пояс с висячим карманом (заман), щипчиками для вынимания у больных овец червей (джермела), рогом (для дегтя и синего камня, которым приписываются раны овец) и ножом.

В зависимости от страны пастухи имеют свою культурно-языковую специфику и название:
 Гаучо (капмосы и пампасы — Аргентина, Уругвай, Южная Бразилия)
 Гуасо (Чили)
 Сертанежу (области сертана, Северо-Западная Бразилия)
 Льянеро (льяносы, Венесуэла)
 Вакеро (Мексика, Юго-Запад США)
 Чарро (Мексика)
 Ковбой в США

Новозаветная аллегория 

Также упоминается в притче о заблудшей овце у Луки () и у Матфея ().

Пастухи — первые, кто пришёл поклониться Христу после его рождения.

См. также 

 Буколы — жители западной части древней нильской дельты (Буколии); по Геродоту — одна из египетских каст
 Чабан — тюркское название пастуха
 Пастушьи породы собак
 Бандана — шейный платок от пыли, первоначально использующиеся испанскими вакерос, а позже американскими ковбоями
 Гопала (в буквальном переводе с санскрита «пастух коров»)
 Гопи — девочки-пастушки спутницы и возлюбленные Радха-Кришны
 Флуер — народный духовой музыкальный инструмент чабанов
 Свирель — пастуший духовой инструмент
 Буколики — пастушья поэзия
 Пастораль — жанр в литературе, живописи, музыке и в театре, поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пастух (big-fermer.ru)
 Пастушеская обрядность в Муромском районе Владимирской области (culture.ru)

Профессии
Животноводство